Als Thüringische Oberlandbahn wird die Bahnstrecke von Saalfeld/Saale über Hockeroda, Wurzbach (Thür) und Lobenstein nach Blankenstein bezeichnet. Siehe dazu folgende Artikel:

 Bahnstrecke Hockeroda–Unterlemnitz
 Bahnstrecke Triptis–Marxgrün